USSS steht als Abkürzung für:

 United States Secret Service, US-amerikanische Bundespolizeibehörde
 Flughafen Jekaterinburg (ICAO-Flughafencode)

 
Abkürzung